— главный герой Persona 5, ролевой видеоигры 2016 года от Atlus. Он учится на втором курсе старшей школы, но его исключили из-за ложного обвинения в нападении на могущественного политика. В результате он покидает свой родной город и переезжает в Токио, чтобы отбыть годичный испытательный срок. После перевода в новую школу, он заводит друзей с похожими проблемами и они случайно попадают в таинственное место, где пробуждаются к сверхъестественной силе, известной как Персона. Вскоре после этого они образуют группу, известную как Призрачные Похитители Сердец, целью которой является исследование Метареальности, альтернативной реальности, состоящей из физического проявления подсознательных желаний человечества, чтобы удалить злые намерения из сердец людей и заставлять их признаваться в своих ошибках или преступлениях.

Джокер также появляется в нескольких дополнительных СМИ сериала, а также в различных других эпизодических появлениях за его пределами, таких как играбельный персонаж в файтинге Super Smash Bros. Ultimate в качестве платного загружаемого контента и в другой игре от Atlus Catherine: Full Body, также в качестве DLC на PS4 (на Nintendo Switch персонаж уже включён в игру). Он был разработан художником серии Persona Сигэнори Соэдзимой и озвучен на японском языке Дзюном Фукуямой и на английском языке Ксандером Мобусом. Имя протагониста выбирается игроком в начале игры и в медиа персонажа называют кодовым именем Джокер, но у героя как и у всех протагонистов серии есть 2 канонических имени: Акира Курусу в адаптации манги и Рэн Амамия в Persona 5: The Animation.

Разработка и дизайн 
Джокер — юношеский персонаж мужского пола, созданный художником Сигэнори Соэдзимой для ролевой видеоигры 2016 года Persona 5. В игре он учится на втором курсе старшей школы, которого Масаёси Сидо, политик и кандидат в премьер министры Японии, обвиняет в нападении. Когда Джокер идёт ночью по своему родному городу, он становится свидетелем того, как Сидо домогается до подчинённой. Джокер не смог это проигнорировать и попытался разлучить их, пока он это делал, Сидо упал и повредил голову из-за того, что был в состоянии алкогольного опьянения. Политик сказал, что будет судить протагониста, а подчинённую с помощью шантажа заставил дать ложные показания о том, что Джокер его избил. На судебном слушании Джокеру говорят, что он должен отбыть годичный испытательный срок и переводится в Академию Сюдзин, школу в Токио, поскольку они были единственными, кто принял его с судимостью. Содзиро Сакура, знакомый знакомого родителей Джокера, которому нужно место для проживания, предлагает разместить его на чердаке своего кафе Leblanc (отсылка на писателя Мориса Леблана).

По дороге в школу в свой первый день, герой теряется и встречает одноклассника: вульгарного парня по имени Рюдзи Сакамото, который жаловался на Сугуру Камосиду, учителя физкультуры. С помощью загадочного приложения, которое было установлено на смартфоне протагониста, парни случайно оказались в Метареальности, где школа имеет форму замка. После того, как парни узнали, что на самом деле учитель физкультуры из себя представляет, они, их одноклассница Энн Такамаки, жертва Камосиды и непонятный кот Моргана, которого парни нашли и спасли во Дворце, нападают на замок, побеждают Камосиду и через пару дней тот сознался во всех преступлениях, ни о чём не подозревая. Так и появились Похитители Сердец. На протяжении игры к ним присоединяются художник со странным характером Юсукэ Китагава, президент школьного совета Макото Ниидзима, замкнутая девочка с талантом к хакерству Футàба Сакура, наследница ресторанной сети Хару Окумура, детектив Горо Акэти, гимнастка Сумирэ Ёсидзава (P5R), ИИ София (P5S) и полицейский Дзэнкити Хасэгава (P5S).

Несмотря на то, что в основном он молчаливый протагонист, Джокер иногда говорит короткие фразы во время кат-сцен и сражений.

Джокер — главарь Призрачных Похитителей Сердец и единственный член банды, имеющий доступ к Бархатной Комнате, поскольку он владеет «Дикой картой», способностью, которая позволяет ему иметь несколько персон и объединять их вместе, чтобы создавать более сильных. Основная персона Джокера — Арсен (отсылка на Арсена Люпена), а в бою использует ножи и пистолеты, когда не может использовать свои способности Персоны. Его высшая персона — Сатанаэль, гностический эквивалент дьявола и божество, которое может обуздать силу семи смертных грехов. Первоначальная персона Джокера изначально была немецким демоном Мефистофелем, но его заменили на Арсена. Последний персонаж лучше соответствует тематике игры. Тремя главными вдохновителями Джокера были оригинальный Арсен Люпен, Двадцатиликий Дьявол и Исикава Гоэмон. Первый набросок его персонажа был сделан в 2012 году. Соэдзима тесно сотрудничал с директором игры Кацурой Хасино, чтобы Джокер и остальные персонажи могли должным образом отражать темы игры. У Джокера неопрятные волнистые чёрные волосы и тёмно-серые глаза, и он носит чёрные очки в большинстве своих повседневных и школьных нарядов, не смотря на то что у него зрение в норме. В Метареальности его одежда превращается в стилизованный чёрный плащ с маскарадной маской и туфлями-гвоздиками, которые были созданы в соответствии с модой Belle Époque. В продолжении игры, Persona 5 Strikers, протагонист носит джинсы и чёрную майку.

Поскольку основная тема и повествование Persona 5 вращались вокруг преступности и дружинников, вызванных добровольным выбором Джокера этого пути, Соэдзима нужно было передать это, позволяя персонажу подстраиваться под любые варианты диалога, которые выбрал игрок. Из-за этих трудностей Джокеру было предложено несколько дизайнов методом проб и ошибок, чтобы найти лучший. Поскольку идея «Призрачного Похитителя» была распространённым стереотипом в художественной литературе, Соэдзима изначально нарисовал Джокера и остальных участников основного состава игры в стиле, похожем на мангу сёнэн, но эти проекты были отброшены, поскольку они противоречили реалистичной эстетике сериала. Соэдзима сравнивает свой дизайн с чёрной пантерой, которая контрастирует с главным героем Persona 4, Ю Наруками, создавая образ преданной и искренней собаки. Он подчёркивает двусторонний характер своего дизайна, который связан с темой членов Призрачных Похитителей, живущих двойной жизнью. Несмотря на то, что внешность Джокера в униформе создавалась так, чтобы произвести впечатление человека, добросердечного и преданного системе, его истинная природа свободолюбива и мятежна, и он относится к типу людей, которые планируют все, никому не говоря.

Появления 
Джокер впервые был представлен в Persona 5 в качестве главного игрового персонажа, а также появлялся в дополнительных играх серии Persona 5: Dancing in Starlight, Persona Q2: New Cinema Labyrinth и в продолжении ванильной версии Persona 5 Persona 5 Strikers. Он также является игровым бойцом в файтинге Super Smash Bros. Ultimate 2018 года в качестве платного загружаемого контента. Он также появлялся в других играх, не связанных с Persona 5, таких как Dragon’s Dogma Online, Phantasy Star Online 2, Lord of Vermilion Re:3, Sonic Forces, Puzzle & Dragons, Granblue Fantasy, Catherine: Full Body, Star Ocean: Anamnesis, Another Eden, и Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore, AFK Arena. Он также изображался Хироки Ино в японских постановках игры.

Критики встретили Джокера положительно, популярны были фан-арт и косплей персонажа. После раскрытия Persona 5 фанаты в Японии прозвали его «Поттером» из-за его внешнего сходства с Гарри Поттером, главным героем франшизы о Гарри Поттере. После своего объявления в качестве персонажа загружаемого контента (DLC) в файтингe Super Smash Bros. Ultimate от Nintendo, Масахиро Сакураи, создатель игры и поклонник серии Persona, заявил, что Джокер является символом подхода, который он хотел использовать. Он хотел, чтобы персонажи в DLC были «уникальными», «разными» и «забавными» для использования в среде Super Smash Bros. Его появление в Ultimate было встречено с похвалой, игровые журналисты отметили уровень детализации и то, насколько верным был его переход с Persona 5, а также фактор удовольствия от игры за него в целом. USGamer раскритиковал его относительно тихую личность в аниме-адаптации, негативно сравнив его с более разговорчивым Ю Наруками в Persona 4: The Animation. В отличие от этого, озвучка Ксандера Мобуса была предметом похвалы Siliconera.

Также были изготовлены различные товары Джокера, такие как фигурки. Пистолет для страйкбола ТТ по образцу Джокера, основанный на том, который он использует в игре, был выпущен в Японии в апреле 2019 года. Его костюм Похитителя Сердец и ряд сопутствующих аксессуаров были также выпущены японским модным брендом SuperGroupies в июне 2019 года. Его фигурка Amiibo была выпущена в октябре 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 https://www.playstation.com/ru-ru/games/persona-5-royal/

Megami Tensei
Персонажи компьютерных ролевых игр
Персонажи аниме и манги
Вымышленные мужчины
Вымышленные преступники